Пере́різ —

 Переріз — кадіб, виготовлений із перетнутої на дві частини бочки
 Переріз у кресленні — ортогональна проєкція фігури, одержана в одній чи декількох площинах або поверхнях за уявного розсічення предмета, що проєктується.
 Переріз — дія за значенням перерізати.

а також —
 Нормальний переріз — лінія перерізу поверхні площиною, що проходить через нормаль до цієї поверхні. 
 Поперечний переріз — переріз, виконаний перпендикулярно до поздовжньої осі.

Див. також 
 Золотий перетин
 Водний переріз
 Живий переріз
 Диференціальний переріз розсіювання
 Часовий переріз процесу
 Переріз Дедекінда
 Міделевий переріз
 Переріз множини дійсних чисел

Примітки